Radomyschl (; ) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 15.000 Einwohnern. Sie liegt am Fluss Teteriw im historischen Gebiet Polesien und war bis Juli 2020 der Hauptort des gleichnamigen Rajons Radomyschl.

Namen 
Die Stadt wurde zum ersten Mal im Jahre 1150 unter Namen Mitschesk (Мічеськ) erwähnt. Der Name leitete sich vom Fluss Mika ab.

1569 wurde sie als Radomyśl bezeichnet (Union von Lublin).
Seit 1946 heißt sie Radomyschl (ukrainisch).

Geschichte 
Von 1746 bis 1795 war die Stadt Sitz eines Metropoliten der Unierten Kirche (Union von Florenz).

1919 kam es zu schweren Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung mit mehreren hundert Toten.

Bei einem Stadtbrand 1926 wurde die Synagoge beschädigt und in den 1930er Jahren abgerissen.

Während des Zweiten Weltkrieges war Radomyschl von 9. Juli 1941 bis zum 10. November 1943 und dann noch einmal vom 7. bis zum 26. Dezember 1943 von der deutschen Wehrmacht besetzt. Im August 1941 richtete die deutsche Besatzung ein Ghetto für Juden ein. Am 5. und 6. August 1941 wurden bei zwei Massenexekutionen 276 Juden ermordet. Bei der Liquidierung des Ghettos am 6. September 1941 erschoss das deutsche Sonderkommando 4a zusammen mit ukrainischen Hilfspolizisten 1.107 jüdische Erwachsene und 561 jüdische Kinder in einem Wald. In der Gegend wurden später sechs Massengräber gefunden. Im Jahr 1970 gab es nur noch etwa 250 Juden in Radomyschl und Umgebung.

Verwaltungsgliederung 
Am 16. Mai 2017 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Radomyschl (/Radomyschlska miska hromada), zu dieser zählten auch noch die 42 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dorf Hluchiw Perschyj () die gleichnamige Stadtratsgemeinde Radomyschl (Радомишльська міська рада/Radomyschlska miska rada) im Zentrum des Rajons Radomyschl.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die die 6 Dörfer Huta-Sabilozka, Kotscheriw, Potaschnja, Sabilottschja, Staw-Sloboda und Tschajkiwka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Radomyschl Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Anatoli Botschwar (1870–1947), sowjetischer Metallkundler und Hochschullehrer
 Jurij Mynenko (* 1979), Countertenor
 Oleksandr Sintschenko (* 1996), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Ersterwähnung 1150
Rajon Schytomyr
Ort am Teteriw